Ezen az oldalon a Csupafül című bábfilmsorozat epizódjainak listája szerepel.

Első évad

Második évad 

Televíziós sorozatok epizódlistái